Население Мариуполя

Количество населения 
На 1 января 2015 года количество населения составило 455 063 чел., с подчиненными территориями (пгт Сартана, пгт Талаковка, пгт Старый Крым) — 476 827 чел.

В 2013 году:
 родилось — 4 096 чел.
 умерло — 6 875 чел.
 природная убыль — −2 779 чел.
 естественная рождаемость — 0,85 %
 естественная смертность — 1,42 %
 естественное сокращение население — −0,57 %
 приехало — 3 172 чел.
 уехало — 3 666 чел.
 миграционная убыль — −494 чел.
 сальдо миграции — −0,10 %
 общая убыль — −3 273 чел.
 общее сокращение населения — −0,68 %

Средний возраст населения города на 1 января 2014 года − 43,4 лет (стареет, вместе с населением Бердянска — самый высокий показатель по Украине), в том числе мужчины — 40,5 лет, женщины — 45,7 лет.

По состоянию на 1 января 2014 года из общего числа постоянного населения 455 138 чел.:
 12,9 % (58 803 чел.) лиц младше трудоспособного возраста (0 — 15 лет)
 61,4 % (279 247 чел.) лиц трудоспособного возраста (16 — 59 лет)
 25,7 % (117 088 чел.) лиц старше трудоспособного возраста (60 лет и старше)

Таким образом, демографическая нагрузка населения — 630 лиц младше и старше трудоспособного возраста (всего 175 891 чел.) на 1000 лиц трудоспособного возраста (279 247 чел.), в том числе 211 за счёт младшего и 419 — за счёт старшего поколения. По этому показателю Мариуполь занимает первое место (максимальная нагрузка) среди всех городов Украины с населением более 100 тыс. чел.

Мужчин в городе 206 669 чел., женщин — 248 469 чел., таким образом, на 1000 женщин приходится 832 мужчина, а в том числе:
 в возрасте младше трудоспособного — 1071
 в трудоспособном возрасте — 915
 в возрасте старше трудоспособного — 577

Возрастно-половая пирамида на 1 января 2014 года представлена ниже.

Кроме того, на 1 января 2015 года проживало в населённых пунктах, подчинённых Мариупольскому городскому совету:
 пгт Сартана — 10 728 чел.
 пгт Старый Крым — 6 025 чел.
 пгт Талаковка — 4 113 чел.
 с. Гнутово и с. Ломакино — 898 чел.

Место в мире 
На 1 января 2015 года по численности населения Мариуполь занимает:
 в мире — 1011-е место (первые места: Шанхай, Карачи, Пекин)
 в Европе — 107-е место (первые места: Стамбул, Москва, Лондон)
 в СНГ — 66-е место (первые места: Москва, Санкт-Петербург, Киев)
 на Украине — 10-е место (первые места: Киев, Харьков, Одесса)
 в Донецкой области — 2-е место после г. Донецка.

Перепись 1897 года 
Из 46 734 населения, указанного переписью в 1897 году, проживало, согласно «Перепись населения. т.13 Екатеринославская губерния. Н. А. Тройницкий. СПБ. 1904. с.5», в следующих исторически сложившихся частях города:
 Город — 31 116
 Слободка («пригород Слобода») — 7 732
 Заводской посёлок («Горно-металлургический завод») — 2 094
 Новосёловка («слобода Новоселовка») — 1 039
 Портовой посёлок («Порт Мариуполь») — 921
 Гавань («пригород Биржа») — 892
 Пригород «Хутор» — 768
 Каменоломни («пригород Каменоломни») — 719
 Запланное место — 615
 Карасевка («пригород Карасевск») — 523
 Клиновая балка — 297
 Садки («пригород Сады») — 18

Национальный состав

Национальный состав в 1864 году 
 греки — 3 700 (50 %)
 русские и украинцы — 3 200 (42,7 %)
 поляки и французы — 106 (1,4 %; католики)
 евреи — 393 чел. (5,3 %)

Национальный состав в 1897 году 
 русские — 19 670 чел. (63,22 %)
 евреи — 4 710 (15,14 %)
 украинцы — 3 125 (10,04 %)
 греки — 1 590 (5,11 %)
 турки — 922 (2,96 %; в том числе греки-урумы)
 немцы — 248 (0,80 %)
 татары — 228 (0,73 %)
 поляки — 218 (0,70 %)
 белорусы — 171 (0,55 %)
 армяне — 49 (0,16 %)
 французы — 41 (0,13 %)
 англичане — 34 (0,11 %)
 итальянцы — 30
 чехи и словаки — 19
 сербы — 14
 литовцы — 12
 латыши — 7
 болгары — 4
 грузины — 2
 цыгане — 2
 башкиры — 2
 вотяки — 2 (удмурты)
 шведы — 2
 венгры — 1
 персы — 1
 осетины — 1
 жмуды — 1 (жемайты)
 ижорцы — 1
 молдаване — 0

Национальный состав в 1913 году 
 русские, украинцы и греки — 65 %
 евреи — 15 %
 поляки — 10 %
 французы — 3 %
 турки — 3 %

Национальный состав в 1926 году 
Данные приведены по Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XIII. Украинская ССР. Степной подрайон. Днепропетровский подрайон. Горнопромышленный подрайон. Стр. 182

Национальный состав в 1989 году (тыс. чел, %) 
 русские — 260 (48 %)
 украинцы — 226 (42 %)
 греки (в основном румеи) — 26 (5 %)
 другие — 28 (5 %)

Национальный состав в 2002 году 
Украинцы составляют чуть менее половины всего населения города, второй по численности национальностью Мариуполя являются русские (которые в конце XIX века составляли большинство населения, 63,22 %). В городе проживают также греки, татары, армяне, белорусы, евреи и др. Город является районом компактного проживания греков (греки Приазовья): их в городе 31,9 тыс. человек, кроме того в 6 близлежащих сельских районах проживают еще 31,4 тыс. чел., что в сумме составляет около 70 % греческого населения области и 50 % — страны.

Данные переписи населения 2001 года

Языковой состав 
Мариуполь, согласно результатам переписи населения 2001 года, наиболее русскоговорящий город Донецкой области.

Назвали родным язык (на 5 декабря 2001 года):

Наибольшее число грекоговорящих проживает в пгт Сартана (4,41 % от всего населения), пос. Ломакино (0,41 %) пгт Старый Крым (0,32 %).

Источник

Занятость 
Около 59 % занятых в народном хозяйстве работают в промышленности, 11 % на транспорте.

Официальный уровень безработицы на 1 января 2004 года — 0,60 %, один из самых малых в стране, фактический — несколько больше.

См. также 
 Мариуполь
 Мариупольский городской совет
 История Мариуполя
 Население Донецкой области
 Население Украины
 Перепись населения Украины 2001 года
 Известные мариупольцы

Примечания 

Мариуполь
Мариуполь
Мариуполь